Шоффає́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 540 км на південний схід від Парижа, 170 км на північ від Марселя, 23 км на північ від Гапа.

Історія 

1-1-2018 Шоффає, Ле-Кост i Сент-Езеб-ан-Шамсор було об'єднано в новий муніципалітет Обессань.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 169 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 380,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Шоффає на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шоффає на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Верхні Альпи